Gyergyószárhegy, község Romániában, Hargita megyében
 Kőszárhegy, község Fejér megyében, a Székesfehérvári járásban